Sople bezeichnet Ortschaften in Polen:

 Sople (Małdyty) (dt. Zöpel), Weiler in der Gmina Małdyty in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sople (Wielkie Oczy), Weiler in der Gmina Wielkie Oczy in der Woiwodschaft Karpatenvorland